Цар Самуил е село в Североизточна България. То се намира в община Тутракан, област Силистра.

География 
Площ на Село Цар Самуил: 41.961km2
с население: 1455 жители (към 15/12/2010).
Пощенски код: 7640.
Телефонен код на Село Цар Самуил: 08635 от България, 003598635 от чужбина.
Разстояние до столицата: 287.323 km от София.
Геогр.ширина: 43.967N.
Геогр.дължина: 26.4E.
Надморско равнище: 0 – 49m.
Област: Силистра.
Община: Тутракан.

Редовни събития 
събор на селото – последната неделя от месец Септември (Кръстовден по старо)

Личности 
 Иван Йорданов (1949 – 2021), български историк и нумизмат
 Милка Йорданова (р. 1957), българска акробатка

Външни препратки 
 Галерия ТУТРАКАН 
 Общински съвет Тутракан
 Тутраканска епопея 

Села в област Силистра
Населени места в община Тутракан